Tradedoubler è una società di digital marketing con sede principale a Stoccolma, fondata nel 1999 da Felix Hagnö e Martin Lorentzon e quotata presso la borsa di Stoccolma dal 2005 e al Nasdaq OMX.

Azienda 
Tradedoubler ha 15 uffici in 12 paesi: Svezia, Regno Unito, Spagna, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Svizzera, Finlandia, Danimarca e Singapore.

Pioniera dell'affiliate marketing, Tradedoubler offre sia soluzioni di affiliate marketing basate sulle performance sia una soluzione tecnologica, ad inserzionisti ed editori. Oggi Tradedoubler ha un business in oltre 80 paesi, con più di 2.000 inserzionisti leader e oltre 180.000 editori attivi.

Storia 
Nel settembre 1999 Martin Lorentzon e Felix Hagnö hanno fondato Tradedoubler, il primo network in Europa ad offrire soluzioni di affiliate marketing basate sulle performance ad inserzionisti ed editori.

Hanno sviluppato una piattaforma solida ed una infrastruttura che consente agli inserzionisti di costruire relazioni con migliaia di affiliati e di offrire ai publisher una vasta gamma di servizi, primo fra tutti il marketing basato sul pay-per-performance.

Nel 2000 Tradedoubler ha avviato un’espansione su tutti i principali mercati europei ed entro la fine dello stesso anno il network contava già oltre 260 programmi di affiliazione in diversi settori e più di 70.000 affiliati.

Nel 2001 Tradedoubler ha vinto il premio “Guldmusen”, uno dei più antichi premi IT in Svezia, come società IT emergente dell’anno per la creazione di una piattaforma di affiliate marketing basata sulle performance.

Durante il 2002 Tradedoubler ha raggiunto la profittabilità raddoppiando sia il fatturato che l’utile lordo e generando vendite per oltre 200 milioni di euro per i propri inserzionisti. Nel corso dello stesso anno il numero di clienti attivi è aumentato del 30%, fino a raggiungere i 400 inserzionisti.

Nel 2004 Vittoria, Principessa ereditaria di Svezia, ha consegnato a Tradedoubler il premio “Export Hermes” come riconoscimento per una efficace strategia di espansione. In questa fase, Tradedoubler era diventato il fornitore leader in Europa di soluzioni di marketing online per oltre 700 inserzionisti, con quasi mezzo milione di editori e alcune agenzie leader in tutta Europa.

Nel 2005 Tradedoubler è stata quotata al NASDAQ di Stoccolma e ha lanciato la propria soluzione white-label, una piattaforma che consente agli inserzionisti e alle agenzie di gestire le proprie attività di marketing digitale attraverso un'unica piattaforma. La soluzione utilizza la stessa tecnologia del network di affiliazione pubblico di Tradedoubler e può essere utilizzata come piattaforma di deduplica e tracciamento dei canali di marketing o come gestione delle affiliazioni.

A marzo del 2006 Tradedoubler ha acquisito la start up Advertigo dotata di una tecnologia di contextual advertising fondata da Daniel Ek, futuro fondatore di Spotify, per 1,25 milioni di dollari.

Nell’aprile dello stesso anno la decisione di Ek e Lorentzon di avviare una nuova società porta quest’ultimo a lasciare il consiglio di amministrazione di Tradedoubler.

Nel 2007 Tradedoubler ha acquisito Interactive Marketing Works Ltd e le sue società controllate ('The IMW Group'). L’IMW Group include due organizzazioni di trading, 'The Search Works', un’agenzia SEM e il 'The Technology Works', un provider di tecnologia SEM.

Nel 2012, Tradedoubler è stato il primo network paneuropeo a lanciare un’offerta integrata per e-commerce e m-commerce per aiutare i propri inserzionisti ad estendere i loro programmi online, in modo tale da soddisfare il desiderio dei consumatori di ricercare e acquistare tramite dispositivi mobile.

Nell’aprile 2014 Tradedoubler ha nominato CEO Matthias Stadelmeyer.

Nello stesso anno Tradedoubler ha lanciato un tool di business intelligence che fornisce agli inserzionisti informazioni in tempo reale sulla performance dei programmi attraverso dashboard personalizzate che mostrano dati agli utenti.

Nel gennaio 2015, Tradedoubler ha acquisito la società tecnologica tedesca Adnologies, specializzata nel data-driven advertising.

A marzo 2015 Reworld Media è diventato l’azionista di maggioranza di Tradedoubler, acquisendo il 19,1% delle quote societarie.

Nel settembre 2015 Tradedoubler ha lanciato la tecnologia Cookieless Tracking per consentire il tracciamento del comportamento online degli utenti anche quando non è presente un cookie, attraverso la creazione di un device fingerprint.

Nel 2016 Tradedoubler ha introdotto una reportistica specifica per la User Journey come parte della Business Intelligence, offrendo agli inserzionisti la piena visibilità della customer journey dall’affiliazione all’intero spettro della loro attività di digital marketing.

Tradedoubler ha lanciato anche il Cross-Device Tracking, una soluzione per l’analisi dell’impatto delle attività di marketing su desktop e dispositivi mobile.

Lo stesso anno è stata ampliata l’offerta di performance marketing al Sud-est asiatico con un nuovo ufficio a Singapore, per sviluppare strategie di performance marketing in tutta la regione asiatica ed è stata acquisita R Advertising, società di email marketing.

Nel 2016 Tradedoubler ha anche introdotto la sua soluzione di programmatic e prospecting per identificare nuovi acquirenti. Attraverso una combinazione di informazioni approfondite basate su dati e intelligenza artificiale, Tradedoubler aiuta a comprendere il comportamento di acquisto e ad identificare e raggiungere nuovi clienti con una comunicazione mirata.

Nel 2017, Tradedoubler ha acquisito Metapic, una piattaforma di product recommendation che avvicina il mondo dell’influencer marketing a quello del performance marketing. Sei mesi più tardi la piattaforma Metapic ha registrato 20.000 utenti con una reach superiore a 2 milioni di visitatori unici a settimana in Svezia, Norvegia e Danimarca. Nel 2018 Metapic è stato lanciato nel Regno Unito, in Francia, Germania, Polonia, Spagna e Italia.

A novembre 2018 Reworld Media ha annunciato un’offerta pubblica agli azionisti e detiene il 40% delle azioni di Tradedoubler dopo la scadenza dell’offerta.

A marzo 2019 Tradedoubler ha annunciato la sua product vision di una Open Platform che consente relazioni dirette, trasparenti e automatizzate tra gli inserzionisti e i publisher tramite l’uso di una tecnologia Blockchain per la raccolta dei dati. Nello stesso mese è stata presentata la nuova interfaccia publisher e le nuove Publisher API come prime soluzioni basate sul concetto di Open Platform.

Collegamenti esterni 
 

Aziende informatiche
Aziende svedesi
Web marketing